Petrus Johannis, latinisering av Peter eller Per Johansson, Hansson, Jönsson eller Jansson, kan avse:
Petrus Johannis (biskop i Strängnäs)
Petrus Johannis Schottenius, en svensk kyrkoman och riksdagsman.
 
Petrus Johannis Gothus,  en svensk författare och översättare 
Petrus Rudbeckius (skald), en svensk professor, riksdagsman, psalmist, och kontraktsprost
Petrus Johannis (kyrkoherde i Skeppsås), en svensk kyrkoherde i Skeppsås
Petrus Johannis (kyrkoherde), en svensk kyrkoherde i Västra Ny

Se även
Peter Johansson
Per Johansson